Weteringbrug (Haarlemmermeer), buurtschap in de gemeente Haarlemmermeer.
De Zwarte Kat (buurtschap), vroeger Weteringbrug, buurtschap bij Amstelveen.